Żeglarstwo jest rozgrywane na igrzyskach olimpijskich od ich drugiej edycji. Konkurencje kobiet po raz pierwszy pojawiły się na igrzyskach w Seulu, jednak kobiety startowały w konkurencjach żeglarskich już od 1900 roku. Do 1988 roku bowiem mężczyźni i kobiety rywalizowali razem.

Kalendarium

Tabela medalowa 
Stan po IO 2012

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w żeglarstwie
 Mistrzostwa świata w żeglarstwie

Linki zewnętrzne 
  

!